Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2011 blev afholdt fra 23. – 26. juni 2011 i Nyborg på Fyn. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 29. maj i Hobro i Jylland.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Eksterne henvisninger 
 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2011
2011